Paweł Miller, lekkoatleta specjalizujący się w rzucie młotem, medalista mistrzostw Polski 1929, 1930
 Paweł Miller (1921-1992), podpułkownik Ludowego Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari